Бабанори има више значења:

 Бабанори (Морис), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Бабанори (Уруачи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику